Sebastian Walfridsson, född 19 mars 1999 på Ingarö, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Walfridsson moderklubb är Värmdö HC med vilka han spelde som ungdom och junior. Juniorkarriären fortsatte med Modo Hockey där han var med och spelade hem tre guld i junior-SM, en gång med deras J18-lag och två gånger med deras J20-lag. Walfridsson har också varit uttagen till Sveriges herrjuniorlandslag i ishockey 2017 när laget placerade sig på en fjärdeplats.

Till säsongen 2019/20 kontrakterades Walfridsson av Södertälje SK för spel i Hockeyallsvenskan. De två följande säsongerna spelade han med Visby/Roma HK i Hockeyettan och inför säsongen 2022/23 skrev han på för Nybro Vikings IF.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1999
Levande personer
Män
Personer från Värmdö kommun
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Modo Hockey
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Visby/Roma HK
Spelare i Värmdö HC
Spelare valda av Washington Capitals i NHL Entry Draft
Spelare valda i NHL Entry Draft 2017
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare